Denna artikel är lista över antalet Safety Cars som har blivit utkallade i Formel 1-VM.

Den första säkerhetsbilen utfärdades under Kanadas Grand Prix 1973.

Formel 1